7-ма дивізія→8-ма дивізія→9-та дивізія
8-ма дивізія — найменування дивізій у багатьох країнах у різні часи.

За родом військ

Авіаційні 
 8-ма гвардійська штурмова авіаційна дивізія (СРСР)
 8-ма авіаційна дивізія (США)
 8-ма винищувальна дивізія (Третій Рейх)

Війська ППО 
 8-ма зенітна дивізія (Велика Британія)
 8-ма зенітна дивізія (Третій Рейх)

Гірські 
 8-ма гірсько-піхотна дивізія (Третій Рейх)

Кавалерійські 
 8-ма кавалерійська дивізія (Австро-Угорщина)
 8-ма кавалерійська дивізія (Німецька імперія)
 8-ма кавалерійська дивізія (Російська імперія)
 8-ма кавалерійська дивізія СС «Флоріан Гайєр»

Піхотні, стрілецькі 
 8-ма піхотна дивізія (Австралія)
 8-ма піхотна дивізія (Британська Індія)
 8-ма піхотна дивізія (Велика Британія)
 8-ма піхотна дивізія (Канада)
 8-ма піхотна дивізія (Німецька імперія)
 8-ма піхотна дивізія (Польща)
 8-ма легка піхотна дивізія (Третій Рейх)
 8-ма піхотна дивізія (Третій Рейх)
 8-ма піхотна дивізія (Російська імперія)
 8-ма гвардійська стрілецька дивізія (СРСР)
 8-ма піхотна дивізія (США)
 8-ма авіапольова дивізія (Третій Рейх)
 8-ма єгерська дивізія (Третій Рейх)
 8-ма піхотна дивізія (Франція)
 8-ма піхотна дивізія (Японія)

Повітряно-десантні 
 8-ма гвардійська повітряно-десантна дивізія (СРСР)
 8-ма парашутна дивізія (Третій Рейх)

Ракетні 
 8-ма ракетна дивізія (РФ)

Танкові 
 8-ма бронетанкова дивізія (Велика Британія)
 8-ма танкова дивізія (СРСР)
 8-ма бронетанкова дивізія (США)
 8-ма танкова дивізія (Третій Рейх)
 8-ма бронетанкова дивізія (Південна Африка)